Il singolare  dell'USTA Challenger of Oklahoma 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Bobby Reynolds ha difeso il titolo battendo in finale Michael McClune 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Sam Querrey (semifinali)
 Michael Russell (semifinali, ritiro per malattia)
 Bobby Reynolds (campione)
 Wayne Odesnik (secondo turno, ritiro per infortunio ad un quadricipite)

  Víctor Estrella (primo turno)
  Rajeev Ram (quarti di finale)
  Tim Smyczek (quarti di finale)
  Alex Kuznetsov (primo turno, ritiro per infortunio ad un quadricipite)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

USTA Challenger of Oklahoma 2011